"Joaquim Nabuco" pode ser:
 Joaquim Nabuco, político brasileiro
 José Joaquim Nabuco de Araújo, senador e tio-avô do primeiro
 Joaquim Nabuco (Pernambuco), município
 Fundação Joaquim Nabuco

Desambiguações de topônimos